

Окалев — село в гміні Мілянув Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Окалев — село в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства